Нюбель — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Нюбель — (3 в. н. э.) небольшой князь мавританского (берберского) племени
 Нюбель, Александер (род. 1996) — немецкий футболист, играющий на позиции вратаря.